L'hýsplex () est un dispositif utilisé pour donner le départ dans le cadre du sport en Grèce antique, notamment pour le sport hippique et la course à pied. Il est installé sur la ligne de départ et consiste en une barre verticale qui supporte une porte horizontale attachée à celle-ci retenue par une ficelle. Chaque coureur se tenait derrière son propre hysplex et toutes les cordes étaient reliées au centre derrière les coureurs, tenues par un arbitre . Au début de la course, l'arbitre a lâché toutes les cordes ; et par conséquent les grilles de départ sont tombées en même temps, libérant les coureurs.

À l'origine, un signal sonore était probablement utilisé pour signifier le départ de la course, que les athlètes semblaient cependant ignorer et démarrer trop tôt. Par conséquent, les officiels conçoivent des mécanismes spéciaux pour assurer le bon départ de la course. 

Le mécanisme de l'hysplex est connu à partir de représentations dans des vases survivants ainsi que de descriptions à l'époque hellénistique et romaine. Selon ces sources, les hysplex consiste en deux cordes horizontales tendues à la hauteur des genoux et de la poitrine des coureurs. L'officiel déclenche alors le mécanisme, les cordes tombent au sol et les coureurs peuvent s'élancer sur la piste.

Notes et références

Bibliographie 
 .

Vocabulaire sportif
Sport en Grèce antique